Rokiciny ist der Name zweier polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Rokiciny (Powiat Tomaszowski)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rokiciny (Czarna Dąbrówka) (Neurakitt, Kreis Stolp/Pommern)